Ермис е новогръцкото произношение на Хермеси може да се отнася за:

 Ермис Арадипо, кипърски футболен отбор;
 „Ермис“ (1875 – 1880), солунски гръцки вестник;
 „Ермис о Логиос“, първото гръцко филологическо списание.